Tasiusap Tasia bezeichnet:
 Tasiusap Tasia (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasiusap Tasia (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland